

Nom commun 
Un rideau est une pièce de tissu.
Voir aussi :
 Rideau de théâtre
 Rideau de fer
 Rideau de douche
 Rideau en perles de buis
 Rideau Cottage
 Obturateur à rideau dans les appareils photographiques.

Musique, théâtre et cinéma

 Le Rideau déchiré est un film réalisé par Alfred Hitchcock
Le Théâtre du Rideau Vert est un théâtre de Montréal au Canada
Le Rideau de Bruxelles est une salle de spectacle de Bruxelles en Belgique
 Rideau est un album du groupe de musique québécois Beau Dommage

Littérature 
 Rideau est un essai de l'écrivain Marc-Édouard Nabe, paru en 1992, aux éditions du Rocher.

Patronyme

 Stéphane Rideau (né le 25/07/1976) est un acteur français.

Géologie, géomorphologie
 Rideau (géomorphologie)

Toponymie

la rivière Rideau est une rivière du Canada ;
 le canal Rideau est un canal du Canada ;
 le Grand lac Rideau est un lac du Canada ;
 Rideau est une station du métro léger d'Ottawa ;
 Rideau Hall est la résidence officielle du gouverneur général du Canada ;
 Rideau Cottage, est une résidence historique située dans le domaine de Rideau Hall, à Ottawa, au Canada.

Azay-le-Rideau est une commune française d'Indre-et-Loire
Voir aussi :
 Château d'Azay-le-Rideau
 Canton d'Azay-le-Rideau
 Communauté de communes du Pays d'Azay-le-Rideau
Homonymie d'hydronyme
Patronyme français